Theodor Weber (1829-1914) – medico tedesco
Theodor Weber (1836-1906) – teologo tedesco